Anhäufung (anhäufen) bezeichnet:

 die Aggregation
 die Kumulation und Kumulieren
 den Cluster
 die Akkumulation